Сезон 1957 — 13-й сезон «Крыльев Советов» в чемпионате СССР. По итогам чемпионата команда заняла 11-ое место.

Чемпионат СССР

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР

Товарищеские матчи 
второй международный матч КС

первое зарубежное турне КС

В ноябре "КС" совершили второе зарубежное турне в Албанию (в 4 матчах — победа, 2 ничьи, поражение).

Игры и голы 

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Приглашённые

|}

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На WildStat.ru
 На kc-camapa.ru

1957
Крылья Советов